Van Dijck kan syfta på:

 Abraham van Dijck (1635–1680), nederländsk konstnär
 Jacob van Dijck 1567–1631), holländsk affärsman och diplomat i Göteborg
 William van Dijck (född 1961), nederländsk friidrottare